Saint-Robert ist die Bezeichnung folgender Gemeinden:

Frankreich:
 Saint-Robert (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Robert (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne
 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, Département Dordogne

Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Robert (Québec)
 Saint-Robert-Bellarmin